Скали могу бити:

 Скали (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Скали (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Скали (Ејстурој) (fo), село на острву Ејстурој, Фарска Острва